Кубок Беларуси — Кубок Руслана Салея 2014/2015 — 14 розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею с шайбой.

Участники

Групповой этап

Группа I

Группа II

Финал 

Соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
2014 год в хоккее
Август 2014 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году